MKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chagni (Etiopia)
 mkd – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua macedone
 MKD – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Macedonia del Nord
 MKD – codice valutario ISO 4217 del dinaro macedone, valuta della Macedonia del Nord